Abu-Mansur Abd-ar-Raixid, sultà gaznèvida
 Abd-al-Raixid ibn Abd-al-Ghafur, lexicògraf persa

Vegeu també Abd-ar-Raixid (nom)